

Codici 
 MDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Munduku Mid Caicos (Papua Nuova Guinea)

Religione 
 M.D.M. – Missionarie del Divin Maestro

Altro 
 MDM – Metadistretto Digital Mediale MDM – Metadistretto Digital Mediale del Veneto